Игорь Николаевич Денисов:
 Денисов, Игорь Николаевич (1941—2021) — советский и российский медик, министр здравоохранения СССР.
 Денисов, Игорь Николаевич (род. 1948) — советский и российский певец, солист оперы, педагог.
 Денисов, Игорь Николаевич (род. 1971) — азербайджанский и российский футболист. Примечания